Uddevalla (gemeente), een gemeente in Zweden
 Uddevalla (stad), de hoofdstad van deze gemeente